Sezon 2013 Formuły 4 BRDC – pierwszy sezon Formuły 4 BRDC.

Mistrzem serii został Jake Hughes startujący w zespole Lanan Racing.

Samochód 
W sezonie stosowane były identyczne samochody, zbudowane przez Ralph Firman Racing modele MSV F4-013. Samochody zostały zaprojektowane z uwzględnieniem współczesnej technologii i spełniały standardy bezpieczeństwa zgodnie z artykułem 277 standardów bezpieczeństwa FIA.

Samochody zostały zbudowane wokół kratownicy przestrzennej z założeniem wytrzymałości, niskich kosztów i łatwości naprawy. Przednie i tylne struktury uderzeniowe zostały wykonane z włókna węglowego, a sekcje boczne Diolen zostały wzmocnione. Przednie koła miały średnicę 8 cali, a tylne – 10. Opony zostały dostarczone przez Yokohamę. Czterotłoczkowe hamulce zostały wyprodukowane przez AP Racing.

Na zawieszenie składały się podwójne wahacze, popychacze, stabilizatory poprzeczne i amortyzatory Bilstein.

Silnik o pojemności dwóch litrów i mocy 185 KM został wyprodukowany przez Duratec, a system zarządzania silnikiem – przez Coswortha. Sześciobiegowa półautomatyczna skrzynia biegów została wyprodukowana przez Sadev. Spiekowe sprzęgło wyprodukowała firma AP Racing.

Lista startowa 
Źródło: formula4.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: formula4.com
Mistrzostwa liczyły osiem weekendów wyścigowych. Podczas każdego były rozgrywane trzy dwudziestominutowe wyścigi poprzedzone jedną dwudziestominutową sesją kwalifikacyjną. Niektóre eliminacje towarzyszyły zawodom Formuły 3, GT lub DTM. Punktowanych było pierwszych 20 miejsc, a zwycięzca otrzymywał 30 punktów.

Klasyfikacja kierowców

Nagrody specjalne

Jack Cavill Pole Position Cup 
Nagroda Jack Cavill Pole Position Cup została przyznana temu kierowcy, który zdobył najwięcej pole position w sezonie. Zdobywcą nagrody oraz kwoty pieniężnej w wysokości tysiąca funtów został Jake Hughes, który zdobył w sezonie cztery pole position..

Who Zooms Award 
Nagrodę tę oraz kwotę pięciu tysięcy funtów otrzymywał kierowca, który w wyścigach zyskał najwięcej pozycji w stosunku do swoich pozycji startowych. Zwycięzcą w tej klasyfikacji została Małgorzata Rdest, która zyskała 72 pozycje.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

2013 w sportach motorowych
Formuła 4 BRDC
2013 w Wielkiej Brytanii